SFS steht für:

 Flughafen Subic Bay International auf den Philippinen (IATA-Code)
 SAN-File-System, siehe Cluster-Dateisystem
 San Francisco Symphony, ein Sinfonieorchester aus San Francisco, USA
 Schnellfahrstrecke im Eisenbahnverkehr
 School of Foreign Service, siehe unter Edmund A. Walsh School of Foreign Service
 Siemens Financial Services, eine Sparte der Siemens AG
 SFS Group, Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme, siehe SFS (Unternehmen)
 Smart File System bei Amiga-Computern, siehe Liste von Dateisystemen #Amiga
 Spelarföreningen Fotboll i Sverige, schwedische Sportlergewerkschaft
 Sportfreunde Siegen, ein Sportverein in Nordrhein-Westfalen
 Svensk författningssamling, die amtliche Sammlung von Gesetzen und Verordnungen des schwedischen Reichstags
 Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker, siehe SFS Hall Of Fame

SfS steht für:
 Staatssekretariat für Staatssicherheit, die Bezeichnung des Staatssicherheitsdienstes der DDR zwischen 1953 und 1955
 Studiengruppe für Systemforschung, siehe Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)

sfs steht für:
 Sozialforschungsstelle Dortmund, ein Institut für Arbeitsforschung
 südafrikanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

.sfs steht für:
 SquashFS, ein freies komprimiertes Dateisystem für GNU/Linux-Betriebssysteme

Abkürzung